Guglia, település Olaszországban, Catanzaro megyében
 Guglia, település Olaszországban, Verona megyében
 Guglia, építészeti elem, toronysisak